Daumas ist der Familienname folgender Personen: 

 Emma Daumas (* 1983), französische Sängerin und Songautorin 
 Eugène Daumas (1803–1871), französischer General 
 François Daumas (1915–1984), französischer Ägyptologe
 Maurice Daumas (1910–1984), französischer Wissenschaftshistoriker

Siehe auch:
 Domas